Андреевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Маркушевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 25 км, до центра муниципального образования Заречья — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Баклановская, Слободка, Шевелевская, Нестериха.

По переписи 2002 года население — 72 человека (34 мужчины, 38 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района